HMS Shah ha sido el nombre de dos buques de la Royal Navy británica. 

 El primer  fue una fragata con casco de hierro, botada en 1873. Originalmente, iba a recibir el nombre HMS Blonde per fue renombrado tras la visita del Shah of Persia. El 28 de mayo de 1877 disparó el primer torpedo usado en acción, aunque no tuvo efecto. Fue convertido en pontón carbonero en 1904 y renombrado C.470. fue vendido en 1919 y desguazado en 1926 en Bermuda.

 El segundo  fue el , un portaaviones de escolta cedido entre 1943 y 1945 por los Estados Unidos.

Referencias 
J. J Colledge y Ben Warlow, (2006). Buques de la Royal Navy: El registro completo de los buques de guerra de la Royal Navy (Edición revisada.). Londres: Editorial Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. (En inglés).

Nombres de buques británicos